Mandritsara steht für folgende Orte:

 Mandritsara (Distrikt), ein Distrikt in der Region Sofia in Madagaskar
 Mandritsara (Sofia), eine Stadt in der Region Sofia in Madagaskar
 Mandritsara (Vakinankaratra), eine Stadt in der Region Vakinankaratra in Madagaskar